Мерга́сов — фамилия.

Известные носители 
 Мергасов, Владимир Вадимович (1920—2002) — Герой Советского Союза.
 Мергасов, Иван Стахеевич (1710—?) — русский архитектор.

См. также 
 Мергасовы